Wystarczy być – powieść Jerzego Kosińskiego
 Wystarczy być – amerykański film z 1979 w reżyserii Hala Ashby’ego, adaptacja powieści